Drenovac (gmina Knjaževac) – wieś w Serbii, w okręgu zajeczarskim, w gminie Knjaževac
 Drenovac (gmina Paraćin) – wieś w Serbii, w okręgu pomorawskim, w gminie Paraćin
 Drenovac (miasto Kragujevac) – wieś w Serbii, w okręgu szumadijskim, w mieście Kragujevac
 Drenovac (miasto Prokuplje) – wieś w Serbii, w okręgu toplickim, w mieście Prokuplje
 Drenovac (miasto Šabac) – wieś w Serbii, w okręgu maczwańskim, w mieście Šabac
 Drenovac (miasto Vranje) – wieś w Serbii, w okręgu pczyńskim, w mieście Vranje
 Veliki Drenovac – wieś w Serbii, w okręgu niszawskim, w gminie Aleksinac
 Mali Drenovac – wieś w Serbii, w okręgu niszawskim, w gminie Aleksinac
 Donji Drenovac – wieś w Serbii, w okręgu toplickim, w gminie Žitorađa
 Gornji Drenovac – wieś w Serbii, w okręgu toplickim, w gminie Žitorađa

 Drenovac Banski – wieś w Chorwacji, w żupanii sisacko-moslawińskiej, w mieście Glina
 Drenovac Osredački – wieś w Chorwacji, w żupanii zadarskiej, w gminie Gračac
 Drenovac Radučki – wieś w Chorwacji, w żupanii licko-seńskiej, w mieście Gospić
 Brodski Drenovac – wieś w Chorwacji, w żupanii pożedzko-slawońskiej, w mieście Pleternica
 Slatinski Drenovac – wieś w Chorwacji, w żupanii virowiticko-podrawskiej, w gminie Čačinci